Иранцы, такие как персы и согдийцы, жили в Китае в разные периоды китайской истории.

История 
В одной деревне Янчжоу (провинция Цзянсу, Китай), которая существует больше 600 лет, проживают потомки иранцев. В ней проживает 27 000 человек и она содержит иранские топонимы, такие как Фарс и Парсиан.

Персы

Династия Тан 
Сасанидские члены королевской семьи, такие как Пероз III и его сын Нарси, бежали от арабского исламского вторжения из Сасанидской Персии в поисках безопасности в Китай династии Тан, где им было предоставлено убежище. 

Китайский пират Фэн Руофанг хранил на Хайнане персидских рабов, которых он захватил во время набегов на корабли в VIII веке. Хайнань был заполнен персидскими рабами Фэном после его набегов на их корабли. Персы искали твёрдую древесину, выращенную в провинции Гуандун. В 758 году был набег персов и арабов на Кантон, затем в 760 году было нападение в Янчжоу на персов и арабов, а в 878 году в Гуанчжоу было убито около 200 000 персов. На Хайнане Фэн сжёг за один раз 100 кати благовоний.

Пять династий и период Десяти Королевств 
В период пяти династий и десяти королевств (Удай) (907–960) есть примеры, когда китайские императоры женились на персидских женщинах. «Во времена Удай (907–960) императоры предпочитали жениться на персидских женщинах, а официальные семьи династии Сун любили жениться на женщинах из Даши [Аравия]», — писал Чэнь Юань.

Ранняя Шу 

Многие иранцы взяли китайское имя Ли в качестве своей фамилии, когда переехали в Китай. В одну из известных семей входили Ли Сянь (фармаколог) и Ли Сюнь. Источники сообщают, что один из них написал «Хай Яо Бен Цао» (Hai yao pen ts'ao), что в переводе означает «Фармакопея иностранных лекарств». Ли Синь интересовался иностранными наркотиками, и его книга «Хайяо Бенкао» была посвящена иностранным наркотикам. Его семья зарабатывала на жизнь продажей наркотиков.

У Ли Сяня была старшая сестра Ли Шуньсянь, которая была известна своей красотой и была наложницей бывшего китайского императора Шу Ван Цзунъяня, и старшего брата по имени Ли Синь. Они жили при дворе королевской семьи Ранней Шу в Чэнду (современный Сычуань). Ли Шуньсянь также был поэтом. Их семья приехала в Китай в 880 году и была богатой купеческой семьёй. Ли Сянь занимался даосской алхимией, парфюмерией и наркотиками.

Восстание Хуан Чао ранее заставило их семью бежать. Ли Су-ша, иранец, занимавшийся торговлей благовониями, считается дедушкой трёх братьев и сестер.

Ло Сян-Линь написал биографию трёх братьев и сестер. Семья была христианами-несторианами. Затем два брата стали даосами. Ли Синь также был поэтом, писавшим в стиле китайской поэзии Сун. Ли Сянь использовал мочу для изготовления «стероидных половых гормонов».

Иранцы доминировали в торговле наркотиками в Китае. В 824 году Ли Суша подарил императору Цзинцзуну «Чэнь сян тин цзы» (разновидность наркотика).

Ли Синь писал стихи в стиле цзу и был одним из его мастеров. Он и его брат Ли Сянь торговали наркотиками. Семья жила в провинции Сычуань.

Ли Синь был известен своей поэзией. Он был автором «Хай Яо Бен Цао». Он и его брат Ли Сянь были известными торговцами парфюмерией, жившими в 900-х годах нашей эры. Они жили при дворе Шу.

Ли Синь и Ли Сянь были двумя братьями из иранской семьи, которые жили в Шу в провинции Сычуань. Автором «Хай Яо Бен Цао» был Ли Синь, а «алхимик», «натуралист» и «мастер шахмат» Ли Сянь писал стихи, как и его брат.

Южная Хань 

С десятого по двенадцатый век персидских женщин можно было найти в Гуанчжоу (кантоне), некоторые из них в десятом веке, такие как Мэй Чжу, в гареме императора Лю Чаном, и в двенадцатом веке там жило большое количество персидских женщин, известных тем, что носят несколько серёг и «сварливым нравом». Записано, что «поссу-фу в Гуанчжоу проделывают дырки вокруг ушей. Есть женщины, которые носят более двадцати серёг». Описания сексуальных отношений между Лю Чаном и персидской женщиной в книге династии Сун «Чин-и-лу» Тао Ку были настолько красочны, что «Воспоминания Исследовательского отдела Тоё бунко (Восточной Библиотеки), Выпуск 2» отказался приводить какие-либо цитаты из него при обсуждении темы. Лю проводил свободное время с персидскими женщинами, уступая задачу управления другим. Несколько женщин из Персидского залива жили в иностранном квартале Гуанчжоу, всех их называли «персидскими женщинами» (波斯婦 Po-ssu-fu или Bosifu).

Некоторые учёные не делали различий между персидскими и арабскими, а некоторые говорят, что китайцы называли всех женщин, прибывших из Персидского залива, «персидскими женщинами».

У молодого китайского императора Лю Чана из династии Южная Хань был гарем, в котором была одна персидская девушка, которую он назвал Мэй Чжу, что означает «Прекрасная жемчужина». Лю понравилась персидская девушка (Мэй Чжу) из-за её загорелого цвета кожи, который по-французски описывается как «peau mate» (оливковая или светло-коричневая кожа). Он и персидская девушка также любили заставлять молодые пары ходить голыми и играть с ними во дворце. Он благосклонно относился к ней, сильно любя её. В первый год своего царствования ему не было ещё и шестнадцати лет, когда Лю Чан почувствовал вкус к сношениям с персидскими девушками. Персидскую девушку называли «принцессой».

В «У Тай Ши» говорится, что Лю Чан [劉鋹], император династии Южная Хань, правивший в Кантоне около 970 г. н. э., «развлекался со своими дворцовыми девушками и персидскими женщинами во внутренних покоях и доверил правление своего государства министрам». В «Истории пяти династий» (Wu Tai Shih) говорится, что «Лю Чан тогда со своими придворными дамами и женщиной По-су предавались любовным связям в гареме».

Династия Сун 

В Гуанчжоу (Кантон) была община, в которую входили персидские женщины в X—XII веках, обнаруженные в гареме Лю Чана в X веке, а в эпоху династии Сун Гуанчжоу в XII веке персидские женщины (波斯婦) там были замечены со множеством серег.

Мусульманских женщин в Гуанчжоу называли либо персидскими женщинами 波斯婦, либо пусаман 菩薩蠻, согласно книге Чжу Юя (автора «Пинчжоу ке тан» 萍洲可談), что может происходить от слова «мусульманин» или «буссулман», что означает «мусульманина» на персидском языке
. Пусаман также было названием мелодии 樂府 о танцовщицах, отправленных в качестве дани уважения Китаю.

Династия Мин 
Из семьи ханьских китайцев Ли в Цюаньчжоу Линь Ну, сын Ли Лу, посетил Ормуз в Персии в 1376 году, женился на персидской или арабской девушке и привёз её обратно в Цюаньчжоу. Ли Ну был предком реформатора династии Мин Ли Чжи. Линг Ну и его потомки были стёрты из семейной генеалогии его родственниками, которые были недовольны им за то, что он принял ислам и женился на персидской девушке, потому что в то время были сильны ксенофобские настроения по отношению к иностранцам из-за зверств персидских сему во время восстания Испах, в котором династия Юань победила испахов, а сему были убиты. Ветви семьи, которая придерживалась своих китайских обычаев, стало стыдно, поэтому они изменили свою фамилию с Линь на Ли, чтобы избежать общения со своими родственниками, потомками Лин Ну и его персидской женой, исповедовавшей ислам.

Парфяне

Западная Хань 
В 138 году до н. э. император Хань У-ди отправил посольство во главе с Чжан Цянем к юэчжи с целью заключения союза против державы Хунну. Посольство собрало значительное количество сведений о странах Центральной Азии, дошедшие до нас в изложении Сыма Цяня в Ши цзи. В числе стран указана Аньси (安息), которую отождествляют с Парфией. Столица в городе Паньдо (番兜, отождествляется с Гекатомпилом) В этой стране ведут оседлый образ жизни, выращивают пшеницу и рис, делают виноградное вино. Это очень крупное государство с несколькими сотнями городов. На реке Гуйшуй (媯水) (Амударья) ведут пограничную торговлю, там есть рынки и торговля с лодок, многие торговцы прибывают издалека. Китайцев удивили серебряные монеты, на которых отлито лицо (парфянского) царя с одной стороны и всадника (или царицы) с другой. При восшествии нового царя начинали лить новую монету. Пишут на письменной коже (пергамент) горизонтально, а не столбцами как китайцы. На западе расположено царство Тяочжи (條枝, Антиохия или Харакена, Месопотамия), на севере Яньцай (Аорсы) и Лисюань (黎軒, Рим — ?). Тяочжи лежит на берегу Западного моря (Персидский залив), там жарко и влажно, очень многолюдно. Занимаются земледелием, сажают рис. Там водятся большие птицы (大馬爵), их яйца с кувшин величиной (страусы). Страна раздроблена на небольшие княжества, поэтому Парфия подчинила их и сделала своими протекторатами. Много хороших фокусников. Дальше, по рассказам старейшин Анси, течёт река Жошуй, где живёт Си-ван-му, но её никто не видел.

Посольство Хань У-ди было встречено на восточной границе военачальником с 20 000 всадников и препровождено в столицу. Митридат II отправил в Китай посольство и подарил страусиные яйца и фокусников.

Младшая Хань восстановила контакты. Границей Анси китайцы считали город Мулу (木鹿) — Мерв. Гань Ин около 97 года н. э. пересёк Парфию и дойдя до Тяочжи (条支, Харакена) пытался нанять судно для плавания в Рим, но купцы отговорили его, объяснив, что путь в Рим может занять до 3-х лет.

Восточная Хань 
Парфяне Ань Шигао и Ань Сюань прибыли из Ктесифона в 148 году в Лоян.

По разным данным, Ань Шигао перевёл на китайский язык от 40 до 90 цзюаней буддийских сутр. Для перевода буддийских терминов он использовал главным образом даосские понятия, положив начало принципу гэ и («выверения смысла» терминов по имеющимся образцам), а Ань Сюань с первым китайским буддийским священником Янь Футиао работал над переводом ранних буддийских текстов. Большая часть их работы посвящена текстам Махаяны (Великий Путь или Мехра).

Согдийцы

Династия Тан 

Согдийцы в Китае использовали 9 китайских фамилий по китайскому названию государств, из которых они произошли.

Купцы и работорговцы 
В Сичжоу проживало ханьское и согдийское население. В записи с кладбища Астаны, датируемой 639 годом, сохранилась сделка по продаже согдийской рабыни в Сичжоу. Семья Хань Чжан также владела Чуньсян, тюркской рабыней из Сичжоу. Хэ Дели, согдиец, мог говорить по-тюркски и по-китайски и мог переводить. За невольницу из Самарканда было уплачено 120 монет серебра. Контракт был написан на согдийском языке. Переведено Ёсида Ютака. Невольница была из рода Чуякк и родилась в Средней Азии. Её звали Упач, а имя покупателя было написано как Янсян на согдийском языке из семьи Чанг. Продавец рабыни был из Самарканда по имени Вахушувирт, а его отцом был Тудхакк. В договоре говорилось, что они могут делать с Упачей всё, что захотят, отдавать её, продавать, оскорблять её, бить её, и она навсегда принадлежит семье Янсяна. Чжан Яньсян 張延相, имя которого встречается в документах на китайском языке в Турфане, считается Чанг Яньсяном. Кучинские девушки продавались в рабство во времена династий Цзинь и Вэй. На Шёлковом пути девушки-рабыни были главным товаром и намного дороже шёлка. Шёлк стоил в пять раз меньше, чем стоимость рабыни. Среднеазиатские рабыни были экспортированы из иранских районов Средней Азии в Китай. Считается, что богатые купцы и знатные дворяне китайской столицы Чанъань были потребителями огромного количества среднеазиатских рабынь, привезённых согдийцами в Китай для продажи китайцам. Иностранные женщины из Центральной Азии в принадлежащих согдийцам винных магазинах в китайской столице также считаются рабынями, поскольку китайские поэты изображали их тоскующими по дому, грустными и меланхоличными, и они обслуживали путешественников, составляя им компанию на ночь. Торговцы и литераторы часто посещали винные лавки. Согдийцы получали огромную прибыль от продажи рабынь, как и китайское правительство, облагая налогом продажу рабов. Девушки-рабыни были одним из основных товаров, которые китайцы покупали у согдийцев. Персидские поэты часто писали о вине и женщинах, поскольку официантами часто были девушки, и эта винная культура с девушками-официантками, похоже, распространилась на Китай. В Чанъане было много согдийских винных лавок и персидских лавок, а также большой невольничий рынок. Винные лавки были укомплектованы молодыми девушками, которые подавали покупателям вино и танцевали для них. Большинству рабынь было 14 или 15 лет. Они оказывали такие услуги, как секс, танцы, пение и подавали вино своим клиентам в Чанъане, как заказывали их хозяева, управлявшие винными магазинами. Согдийский купец Кан Вейи среди 15 рабынь, которых он привозил для продажи в китайской столице Чанъань, имел индианок, среднеазиаток и бактриек. Хотан и Куча продавали женщин за сексуальные услуги.

Ши Рандянь был согдийским купцом из Сичжоу, имевшим китайский военный титул. Он отправился в Гуанчжоу торговать из Кучи. Он также отправился в Шачжоу и Ичжоу. Поручителем Ши Рандиана выступил местный житель.

В 731 году ханьский китаец по имени Тан Жун 唐 榮 из столичного округа купил 11-летнюю рабыню Шиманэр 失滿兒 у Ми Лушаня 米祿山, согдийца, который записан в договоре, написанном на китайском языке. В Сичжоу был переводчик Ди Нанипан, у которого было согдийское имя, но несогдийская фамилия. Либо он не был согдийцем и получил имя, потому что в Китае имел распространение согдийский язык, либо только его мать была согдийкой, а его отец был ханом.

Согдийцы открыли магазины, в которых продавалось вино, и устраивали танцевальные представления согдийских женщин под названием 胡姬酒肆. Поэт Ли Бо в своём стихотворении «Шао Нянь Син» написал о молодом человеке, вошедшем в один из таких магазинов «Хуцзи Цзюси».

Леди Цаоэна 曹野那 была наложницей китайского танского императора Сюаньцзуна и родила принцессу Шоуань Ли Чуннян 李蟲娘. Историк Гэ Чэнцзи идентифицировал Цаоэну как согдийца из княжества Уструшана 曹國 (昭武九姓), на что указывает фамилия Цао, которая была принята согдийцами из Уструшаны, пришедшими в Китай, поскольку Китай называл Уструшану «царством Цао», и в то время как Йена иностранное имя для китайцев, это согдийское имя (унисекс), которое на согдийском языке означает «самый любимый человек». Возможно, она была одной из согдийских женщин Ху «胡人女子» или согдийских кружащихся танцующих девушек «胡旋女», которых согдийцы подарили Китаю в качестве дани. Такие имена, как Цао Йена и Цао Янна, использовались согдийцами, которые появляются в исторических текстах из Турфана. Китайцы часто покупали рабынь Ху (согдиек) на рынках Гаочана (Турфана). Йена в переводе с согдийского означает «любимая».

Акробаты и танцоры 

Ли Бай написал стихотворение о мальчике, едущем на белом коне, «нежно шагающем на весеннем ветру. Куда он может идти, растоптав столько опавших цветов? Вот! Как он улыбается, входя в таверну, где сидит персидская девушка!» Танцующие девушки прыгали и кружились в шёлковых газовых одеждах. Этими винными магазинами управляли западные европеоидные девушки. Как писал Ли Бай: «…он улыбается, когда входит в бар, за которым ухаживает персидская девушка». Этих голубоглазых девушек часто посещали мужчины в Чанъане. Северо-восточные ираноязычные согдийцы в Кумеде, Маймурге, Самарканде и Кеше в 718, 719, 727 и 729 годах отправляли танцующих кружащихся девушек в качестве дани китайскому императорскому двору. Юань Чжэнь и Бо Цзюйи написали стихи об этих согдийских девушках. В стихотворении Бо Цзюйи говорится, что иранская девушка из Согдианы кружилась, пока играли барабаны и струнные, и кланялась императору, когда всё заканчивалось. В нём упоминалось, что люди уже в Китае научились делать вихри, такие как Ань Лушань и Ян Гуйфэй. Юань Чжэнь упомянул, что кружащаяся девушка была подарена императору иранцами во время восстания Ань Лушаня и что император был очарован её танцем. В песне упоминаются пояса, вращающиеся вокруг её тела во время танца. Полёт Сюанцзана в Сычуань упоминается в конце песни. В китайских городах был большой спрос на танцовщиц из Средней Азии, а в винных лавках городов иранскими официантками восхищались молодые китайские поэты. Китай и Индия питали большой интерес к иранским танцорам. Голубоглазые официантки в зале удовольствий наливали вино. На гигантских шарах танцевали согдийские кружащиеся девушки и ташкентские танцовщицы. Ташкентские танцовщицы, по свидетельству Бо Цзюйи, обнажали плечи, натягивая кофточки, и выходили из лотосов, начиная свой танец. Кружившиеся в вихре девушки из Согдианы танцевали на катящихся шарах и носили сапоги из оленьей кожи красного цвета, зелёные штаны и малиновые одежды. Их отправили к императору Сюаньцзуну. Западные поющие и танцующие девушки заполнили таверны Чанъаня. Самаркандских и ташкентских танцовщиц, приехавших в Китай, называли «ху», что использовалось китайцами для обозначения иранских стран. Танцующие девушки были среди подарков, отправленных в 10 дипломатических посольствах Персии в Китай во время правления Кайюаня (императора Жуйцзуна) и Тяньбао (императора Сюаньцзуна). Император Янь-си (император Суй Ян-ди) получил из Персии 10 юных танцовщиц. Иранские девушки из Центральной Азии, которые выступали в роли акробатов, танцоров, музыкантов и официанток, китайские поэты называли Ху цзи 胡姬. Танцы в стиле Тохаристана и Согдианы, такие как боти, хутэн 柘枝 и Ху Сюань 胡旋. Царство Ши (Ташкент) принесло в Китай танец хутэн, который включал сальто назад, прыжки и вращение. Царство Кан принесло в Китай «кружащийся варварский» танец Ху Сюань. Он включал вращение женщины, одетой в туфли из красной кожи и белые штаны. Царства Джуми, Ши, Вэй и Кан в Центральной Азии отправляли танцовщиц исполнять танец Ху Сюань для императора Сюаньцзуна в эпохи Тяньбао и Кайюаня. Бо Цзюйи написал стихотворение «Хусюаньская танцовщица». Танец жежи «терновая ветвь» был ещё одним танцем, завезённым в Китай. Согдийское царство Кан — это место, откуда, согласно «Тон Дианг» Ду Ю, пришёл танец Ху Сюань. В Лояне и Чанъане эти сериндийские танцы были чрезвычайно популярны. Танцы Ху Сюань и хутэн были связаны с зороастрийскими верованиями, исповедуемыми в Согдиане. Танцы Ху Сюань и хутэн практиковались выходцами из Центральной Азии во времена династии Северная Ци в Китае. Танец Ху Cюань был завезён в Китай в результате долгих путешествий за тысячи километров девушками из Кана в Согдиане. В «Танских анналах» мы читаем, что в начале периода Кай-юань (713–741 гг. н. э.) страна Кан (Согдиана), иранская область, отправляла в качестве дани китайскому двору плащи-кольчуги, кубки из горного хрусталя, бутылки из агата, страусиные яйца, ткани в стиле юэ-но, карликов и танцовщиц Ху Сюаня 胡旋 (хваризм). Это событие точнее фиксируется в 718-720 годах.

Дуньхуанский правитель получил от ганьчжоуского кагана 40 согдийских рабов в качестве дани.

Хорезмийцы 

Шамс ад-Дин был иранцем хорезмийского происхождения из Бухары и первым губернатором провинции Юньнань. Войска Ильханата учинили многочисленные массовые убийства мирных жителей в Иране, в результате которых были убиты все персидские дети и погибло около 15 миллионов персов, было убито около 90 % персидского населения. Он якобы был потомком Али ибн Абу Талиба и Пророка. Отцом Сайида Аджалла был Камал ад-Дин, а его дедом был Шамс ад-Дин Умар аль-Бухари. Он служил при дворе династии Юань в Яньцзине (современный Пекин). Позже он отвечал за имперские финансы в 1259 году, будучи отправленным в Юньнань Хубилай-ханом после завоевания королевства Дали в 1274 году. После смерти сеиду дали посмертное имя Чжунъи (忠懿). Позже императорский двор присвоил ему титул «принц Сяньян» (咸陽王) и посмертное имя Чжунхуэй (忠惠). 

Наср ад-Дин (; ) (умер в 1292 г.) был губернатором провинции Юньнань во время династии Юань, которому наследовал его брат 忽先 Ху-сиен (Хусейн)

См. также 

 Китайские иранцы
 Среднеазиатские иранцы
 Зороастризм в Китае
 Греко-буддийское монашество
 Распространение буддизма на Великом шёлковом пути
 Индоарийские миграции
 Усуни
 Юэчжи
 Уйгурское Турфанское идыкутство
 Пехлевийское письмо (надписи Турфана)
 Пехлевийская Псалтырь
 Таримская впадина
 Сарыкольцы
 Ташкурган-Таджикский автономный уезд
 Хуэй (народ)
 Ваханцы
 Эйну
 Памирские народы
 Скифо-сарматские языки
 Тохары
 Тохарские языки
 Согдиана
 Согдийский язык
 Согдийское письмо
 Согдийские Даэны
 Мани (пророк)
 Манихейское письмо
 Ань Сюань
 Ань Шигао
 Сеид Аджаль Шамсуддин
 Великий шёлковый путь
 Морской шёлковый путь 
 Морской шёлковый путь (фильм)
 Кашгар (округ)
 Хотан (округ)
 Яркенд
 Турфан
 Староуйгурское письмо
 Безеклик
 Хотан (государство)
 Кушанское царство
 Янчжоу в Цзянсу
 Резня в Янчжоу
 Резня в Гуанчжоу
 Гуриды
 Исламизация и тюркизация Синьцзяна

Примечания

Ссылки 
 
 

Народы Китая